Collectors of the King – szósty album studyjny norweskiego zespołu black metalowego Ragnarok. Został wydany 22 marca 2010 roku nakładem Regain Records. Materiał został nagrany w Endarker Studios, w szwedzkim Norrköping.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Twórcy 
W nagraniu albumu uczestniczyli:
 HansFyrste – wokal
 Bolverk – gitara
 Brigge – gitara
 Jontho Panthera – perkusja
 Svein-Ivar "Decepticon" Sarassen – bas, wokal

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Ragnarok
Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy Regain Records